Kosmodemjanskoje () ist der Name von Orten in Russland:
 Kosmodemjanskoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad
 Kosmodemjanskoje (Moskau), Ort im Nordwesten der Stadt Moskau
 Kosmodemjanskoje (Orjol), Ort in der Oblast Orjol